Polja smrti (Kambodža)
Polja smrti (1984.)
Polja smrti (dokumentarni ciklus) iz 1999./2000.
Teksaška polja smrti (2011.)
Polja smrti (dokumentarni serijal) iz 2016.
Prijedorska polja smrti, dokumentarni film
Plaasmoorde: Polja smrti, dokumentarni film
Srebrenička polja smrti, dokumentarni film